Play kan syfta på

Play (musikgrupp) – en svensk popgrupp bildad 2001
Play (film) – en svensk film från 2011 i regi av Ruben Östlund
Play (flygbolag) – ett isländskt flygbolag
Play (Nicolai Dunger) – ett musikalbum från 2009 av Nicolai Dunger
Play (låt av Jüri Pootsmann) – Estlands bidrag i Eurovision Song Contest 2016